IFA eller Ifa kan syfta på:

 Ifa (mytologi) – en afrikansk mytologisk gestalt
 IFA – en före detta fordonstillverkare i Östtyskland, se Industrieverband Fahrzeugbau
 IFA – en mässa för underhållningselektronik, se Internationale Funkausstellung Berlin
 IFA – det förbund som organiserar fotbollen på Nordirland, se Irish Football Association
 IFA – ett tidigare norskt forskningsinstitut, se Institutt for Atomenergi